Ryan Kelly peut désigner :
 Ryan Kelly (né en 1976), nageur sud-africain ;
 Ryan Kelly (né en 1987), joueur américain de baseball ;
 Ryan Kelly (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 Ryan Kelly (né en 1993), joueur de football américain.

Voir aussi 
 Ryan Kelley